Die DDR-Jugendliga 1980/81 war die fünfte Spielzeit der 1976 eingeführten Jugendliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 14/15 auf dem Gebiet der DDR. Den 24. Jugendmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich der 1. FC Lokomotive Leipzig, die nach 1969, 1971 und 1979 zum vierten Mal zu Meisterehren kamen.


Teilnehmer und Modus 
An der Jugendliga der Altersklasse (AK) 14/15 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellte SG Dynamo Dresden teil. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 15. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1965). An 22 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Jugendmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner. Absteiger gab es in dieser Spielklasse nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur

Einzelnachweise 

1980
Fußballsaison 1980/81